{{Ficha de noble
|nombre              = Ana María de Dinamarca
|imagen              = Celebrating 750th anniversary ot City of Kolding, 08 (cropped).jpg
|epígrafe            = La reina en 2018 durante el 750.° aniversario de la ciudad de Kolding.
|coronación          =
|título              = Reina consorte de los helenos
|reinado             = 
|predecesor         = 
|sucesor            =  
|otros títulos       = *Princesa de Dinamarca
|nombre completo     = Anne-Marie Dagmar Ingrid
|tratamiento = Majestad
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Palacio de Amalienborg,Copenhague, 
|fecha de fallecimiento =
|lugar de fallecimiento =
|religión = Ortodoxa griega (Antes del matrimonio: Iglesia de Dinamarca)
|casa real           = Glücksburg
|padre               = Federico IX de Dinamarca
|madre               = Ingrid Bernadotte
|cónyuge             = 
|descendencia        =
Princesa Alexía
Pávlos, príncipe heredero de Grecia
Príncipe Nikólaos
Princesa Theodóra
Príncipe Fílippos
|firma =
|escudo = Coats of arms Anne-Marie de Danemark.svg
|título0=Reina consorte de los helenos|reinado0=- ()|predecesor0=Federica de Hannover|sucesor0=Título abolidoMarie-Chantal de Grecia como princesa heredera y consorte del Jefe de la Casa Real Griega}}

Ana María Dagmar Ingrid de Dinamarca (Anne-Marie Dagmar Ingrid; en griego: Άννα-Μαρία; Copenhague, Dinamarca, 30 de agosto de 1946) es una princesa danesa que fue la última reina consorte de Grecia de 1964 a 1973, al estar casada con el rey Constantino II.

Es la hija menor del rey Federico IX de Dinamarca y de la reina Ingrid, nacida princesa de Suecia. La princesa Ana María creció en Dinamarca. A los 18 años se casó con el rey griego Constantino II en 1964. Su periodo como reina consorte de Grecia fue corto, pues a partir de 1967, ella y su familia vivieron en el exilio, primero en Roma y ​ después en Londres. En junio de 1973, el gobierno militar griego depuso a Constantino II como rey. Desde 2013, ella y su esposo vivían nuevamente en Grecia.

Es la hermana menor de la reina Margarita II de Dinamarca y de la princesa Benedicta de Dinamarca, la cuñada de la reina emérita Sofía de España, prima del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y media prima del rey Harald V de Noruega. Ella y el rey Constantino tenían cinco hijos.

 Biografía 
 Nacimiento 

La princesa Ana María de Dinamarca nació en el Palacio de Amalienborg de Copenhague el 30 de agosto de 1946 como tercera y última hija del por aquel entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca y su esposa la princesa Ingrid. Su padre era el hijo mayor del rey Cristián X y la reina Alejandrina de Dinamarca, y su madre era la única hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo (más tarde el rey Gustavo VI Adolfo) y su primera esposa, la princesa heredera Margarita de Suecia. Al nacer, la princesa Ana María tenía dos hermanas mayores: la princesa Margarita, la actual reina Margarita II de Dinamarca, y la princesa Benedicta, quien más tarde se casó con el príncipe Ricardo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y vive en Alemania. El 20 de abril de 1947, menos de un año después del nacimiento de la princesa Ana María, murió el rey Cristián X y su padre ascendió al trono como rey Federico IX.

 Bautismo 

Fue bautizada el 9 de octubre de 1946 en la Iglesia de Holmen, la iglesia principal de la Real Armada Danesa en Copenhague. Recibió los nombres Ana María Dagmar Ingrid. Sus padrinos de bautismo fueron sus abuelos el rey Cristián X de Dinamarca el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia, así como el príncipe Bertil de Suecia, el rey Haakon VII de Noruega, su abuela la reina Alejandrina de Dinamarca, la princesa heredera Marta de Noruega, la reina María del Reino Unido, la reina Juliana de los Países Bajos, y la princesa Dagmar de Dinamarca.

 Educación 
Fue educada en la Escuela Natalie Zahle de Copenhague entre 1952 y 1963. En 1962 fue alumna de la Escuela Chatelard para Niñas, un colegio inglés en las afueras de Montreux, Suiza. Entre 1963 y 1964 estuvo matriculada en el Instituto Le Mesnil, enfocado en ciencias sociales, también en Montreux.

 Matrimonio y descendencia 
En 1959, cuando tenía 13 años, Ana María conoció a su futuro marido, su primo el príncipe heredero Constantino de Grecia, quien acompañó a sus padres el rey Pablo y la reina Federica de visita oficial en Dinamarca. Los jóvenes se encontraron por segunda ocasión en Dinamarca en 1961, cuando Constantino declaró a sus padres su intención de casarse con Ana María. Coincidieron en mayo de 1962, con motivo de la boda en Atenas de la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca —hermana de Constantino— con el infante don Juan Carlos de España, y otra vez en 1963, en las celebraciones de los cien años de la ascensión de la Casa de Glücksburg al trono griego.

Los padres de ambos acordaron esperar a que Ana María cumpliera los 18 años y en julio de 1964 se anunció oficialmente el compromiso entre los dos príncipes.

Ana María y Constantino se casaron el 18 de septiembre de 1964 en la Catedral Metropolitana de Atenas. Fruto del matrimonio tuvieron cinco hijos:

Princesa Alexia de Grecia y Dinamarca (1965), casada con Carlos Morales, con descendencia.

 Pablo (1967). Diádocos, príncipe heredero de Grecia, duque de Esparta y príncipe de Dinamarca, casado con Marie-Chantal Miller, con descendencia.

 Príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca (1969), casado con Tatiana Blatnik, sin descendencia.

 Princesa Teodora de Grecia y Dinamarca (1983), soltera.

 Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca (1986), casado con Nina Flohr, sin descendencia.

Todos los miembros de la familia real griega tienen el título oficial de príncipes de Dinamarca con tratamiento de Alteza Real y es utilizado por cortesía en las cortes europeas y en diversas publicaciones, asimismo, forman parte de la familia real danesa.

 Reina de Grecia 
Como reina de Grecia, Ana María dedicó parte importante de su tiempo a la Fundación Su Majestad, una institución de beneficencia que asistía a la población de las zonas rurales de Grecia.

 Exilio 

En diciembre de 1967, el esposo de Ana María, el rey Costantino II, intentó un contragolpe contra la dictadura de los coroneles —a la que él mismo había tomado juramento en abril—. El contragolpe fracasó y la familia real tuvo que escapar a Italia. En esa fechas, la reina Ana María tuvo un aborto espontáneo. La familia vivió durante dos meses en la embajada griega y durante los siguientes cinco años en una casa en los suburbios de Roma.

En 1973 Ana María se mudó con su familia a Inglaterra. Vivieron primero en Chobham, Surrey; después se trasladaron al suburbio londinense de Hampstead, donde continúan residiendo. El gobierno griego incautó su antigua residencia privada de Tatoi. Tras una apelación exitosa del rey en la Corte Europea de Derechos Humanos, el gobierno griego se vio obligado a pagar una compensación por la propiedad. Constantino ha utilizado el dinero obtenido para poner en marcha la Fundación Ana María.

 Estatus oficial desde 1973 
Aunque Constantino y Ana María partieron al exilio en 1967, Grecia permaneció como una monarquía por varios años, con el general Georgios Zoitakis como regente. El 1 de junio de 1973, el coronel Georgios Papadopoulos, autonombrado primer ministro, oficialmente depuso la monarquía y proclamó la república (véase Metapolitefsi).

En noviembre de 1973 el mismo Papadopoulos fue depuesto por el brigadier Dimitrios Ioannidis. Después de la invasión turca de Chipre en agosto de 1974, la junta militar se colapsó. El nuevo primer ministro, Constantinos Karamanlís, realizó un referéndum el 8 de diciembre de 1974, en el cual el 68,8 % de los votos aprobó la abolición de la monarquía. La familia real ha cuestionado la legitimidad del referéndum debido a que no se permitió al rey regresar a Grecia a realizar campaña proselitista.

Una nueva constitución republicana entró en vigor el 11 de junio de 1975. De acuerdo a esta constitución, no se reconocen los títulos de distinción entre ciudadanos griegos. Ana María sigue utilizando el nombre oficial danés el cual se encuentra en su pasaporte "Ana María De Grecia", pero algunos medios en Grecia prefieren llamarla "Ana María Glücksburg", un nombre nunca usado por ella.

Ana María sigue siendo referida como "Reina Ana María de Grecia" (o de los Helenos) por todas las cortes reales, entre las que se incluyen las del Reino Unido, España, Luxemburgo, Jordania, Dinamarca y Suecia.

Al igual que toda su familia, el gobierno de Grecia no le reconoce la ciudadanía griega por no contar con un apellido. Cuando viaja internacionalmente utiliza un pasaporte diplomático danés con el nombre en castellano «Ana María de Grecia».

 Actividades actuales 
En 1980 Ana María y Constantino fundaron el Colegio Helénico de Londres, una escuela bilingüe donde sus hijos pequeños estudiaron. Ana María es la directora honoraria del colegio.

El gobierno griego no permitió a Constantino y Ana María regresar a Grecia hasta 1981, cuando se les concedió permanecer en suelo griego por varias horas con motivo del funeral de la reina Federica. Ana María y su familia realizaron una visita privada a Grecia en 1993. Desde 2003, una vez concluida la disputa de propiedades entre Constantino y el gobierno griego, Ana María ha visitado Grecia en numerosas ocasiones.

En 2003 Ana María y su marido establecieron la Fundación Ana María con el dinero que el gobierno griego les regresó por la apropiación de algunas de sus propiedades privadas. La fundación presta ayuda a víctimas de desastres naturales en Grecia. Ana María es la presidenta de la fundación.

El 14 de agosto de 2004 Ana María y su marido visitaron, por primera vez desde 1967, su antiguo hogar en Atenas, el ex-palacio real, hoy palacio presidencial. Fueron recibidos por el entonces presidente griego Konstantinos Stephanopoulos junto con otros miembros del Comité Olímpico Internacional (del que Constantino es miembro honorario). En diciembre de 2004, Ana María y sus hijos fueron invitados nuevamente a realizar una visita privada al presidente Stephanopoulos.

Desde 2013 hasta 2022, Constantino y Ana María residieron en Porto Jeli, Grecia. Poco antes de enviudar, en enero de 2023, se trasladaron a la capital, Atenas, debido a la cercanía de los hospitales helenos.

 Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 
 Títulos y tratamientos  
 30 de agosto de 1946 – 18 septiembre 1964: Su Alteza Real la princesa Ana María de Dinamarca.
 18 septiembre 1964 – 1 de junio de 1973: Su Majestad la reina de los Helenos, princesa de Dinamarca
 1 de junio de 1973 – 10 de enero de 2023: Su Majestad la reina Ana María de Grecia, princesa de Dinamarca.
 10 de enero de 2023 – presente: Su Majestad'' la reina madre Ana María de Grecia, princesa de Dinamarca

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas helenas
  Dama gran cruz de la Orden del Redentor (18/09/1964).
  Gran Maestre de la Orden de las Santas Olga y Sofía (18/09/1964).
  Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia (30/03/1963).
Distinciones honoríficas danesas
  Dama de la Orden del Elefante (20/04/1947).
  Dama Gran Comandante de la Orden de Dannebrog.
  Miembro de la Real Orden Familiar del rey Federico IX.
  Miembro de la Real Orden Familiar de la reina Margarita II.

 Distinciones honoríficas extranjeras

  Dama gran cruz de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Medalla Conmemorativa del 2500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de la familia real griega

Reinas consortes de Grecia con los Glücksburg
Consortes reales de la casa de Glücksburg

Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)

Familia Real Danesa
Damas de la Orden del Elefante
Damas grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Nobles de Grecia del siglo XX
Griegas del siglo XX
Miembros de la Iglesia de Grecia
Grandes maestres de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia

Nacidos en Copenhague
Reinas consortes del siglo XX